Joaquim Salarich i Verdaguer (Vic, Província de Barcelona, 1816 - Caldes d'Estrac, Província de Barcelona, 1884) 
 Joaquim Salarich i Torrents (Vic, Osona, 1895 - Barcelona, 1978), metge català
 Joaquim Salarich Baucells (Vic, Osona, 1994), esquiador